Милейки () — часть города Корюковка, бывшее село в Корюковском районе Черниговской области Украины.

История 
Село Хворосты переименовано на Милейки.

В 1986 году население села составляло 250 человек. Решением Верховного Совета УССР № 1303-XII от 5 июля 1991 года село Милейки было включено в черту города Корюковка без сохранения статуса.

География 
Является северо-восточным анклавом Корюковки на территории Корюковского района. Улица 8 Марта связывает Милейки с основной частью города. На севере Милейки окружено лесом (доминирование сосны и берёзы), где расположена братская могила. Западнее берёт начало река Бречица на болотном массиве. 

Есть отделение связи («Укрпочта»).

Улицы 
Школьная

Ссылки 
 
 Про Милейки на сайте pslava.info

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Черниговской области